Красногорский — посёлок в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Степновского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 57 км к югу от райцентра Назарово.

История 
В 1968 г. указом президиума ВС РСФСР поселок отделения № 3 Назаровского совхоза переименован в Красногорский.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 145 мужчин и 124 женщины из 269 чел.

Примечания

Ссылки 
 Ольга Курбатова. «Хорошо живется в Красной Горке!». Газета «Советское Причулымье». № 52 (12969) от 11.12.2009

Населённые пункты Назаровского района